И́горь Чуба́ров:
 Чубаров, Игорь Михайлович (род. 1965) — российский философ, искусствовед.
 Чубаров, Игорь Николаевич (род. 1947) — российский дипломат.